Il toponimo Ungureni può riferirsi a diverse località della Romania:

 Ungureni, comune del distretto di Bacău
 Ungureni, comune del distretto di Botoșani